Конько́в () — російське прізвище. Відомі носії:

Жінки 
 Конькова Марина Володимирівна (* 1962) — лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор.

Чоловіки 
 Коньков Анатолій Дмитрович — український радянський футболіст, тренер, український тренер.
 Коньков Василь Андрійович — Герой Радянського Союзу.
 Коньков Віталій Олегович — російський хокеїст, центральний нападник.
 Коньков Геннадій Гаврилович — Герой Радянського Союзу.
 Коньков Петро Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Коньков Сергій Олександрович — російський хокеїст, нападник.
 Коньков Федір Герасимович — Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Коньково

Російські прізвища